Lisnice bezeichnet

 Lišnice, Gemeinde im Okres Most, Tschechien
 Líšnice, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Líšnice u Mohelnice, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien
 Líšnice u Prahy, Gemeinde im Okres Praha-západ, Tschechien
 Líšnice, Ortsteil der Gemeinde Hluboká nad Vltavou, Okres České Budějovice, Tschechien
 Líšnice, Ortsteil der Gemeinde Sepekov, Okres Písek, Tschechien
 Dolní Líšnice, Ortsteil der Gemeinde Solenice, Okres Příbram, Tschechien
 Horní Líšnice, Ortsteil der Gemeinde Dolní Hbity, Okres Příbram, Tschechien